Bendkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Halina Bendkowski (* 1949), deutsche Aktivistin und Politikerin
 Kazimierz Bendkowski (* 1948), polnischer Photo- und Filmkünstler